Havik es un personaje en la serie de juegos de lucha Mortal Kombat. Hizo su primera aparición en Mortal Kombat: Deception.

Biografía ficticia 

Havik fue un clérigo del Reino del Caos.  Él y los demás habitantes del Reino buscan esparcir el caos por doquier, y se aliarán con cualquier persona que sientan que es capaz de proporcionarles los medios para hacerlo, bien o mal. Es decir, Havik no distingue entre un héroe y un villano. Havik se opone al gobierno de Onaga, que gobierna a través del orden y, por lo tanto, está en oposición directa a los objetivos declarados de Havik y su gente.  Cuando Kabal, herido, se encuentra con Havik durante sus viajes, Havik lo cura y lo convence de que reviva al clan del Dragón Negro en el Reino de la Tierra para promover el caos allí también.

Como la estructura anatómica de Havik es un caos, puede girar, torcer y contorsionar su cuerpo de maneras imposibles para un humano.

Havik también se unió a Darrius en su rebelión contra los seidans en Mortal Kombat: Deception, y así desatar el caos en el Reino del Orden.

Apariciones en los juegos

Mortal Kombat: Deception

Movimientos especiales 

 Magia negra: Havik dobla sus piernas para disparar un proyectil mágico por abajo.
 Torso giratorio: Havik girara su torso golpeando a su oponente.
 Deslizador: Havik se desliza por el suelo.
 Rompe columnas: Havik se doblara en dos para recuperar salud.
 Rompe cuellos: Havik girará su cabeza una vez y después otra para dejarla en su lugar. Esto para recuperar salud.

Remates 

 Devorador de brazos: Havik toma al oponente de la mano y se la devora, hace lo mismo con la otra mano hasta que el oponente muere desangrado. Tras esto escupe los restos.
 Decapitación: Havik toma al oponente del pie arrancándoselo y luego de un golpe con la pierna le arranca la cabeza.
 Hara Kiri: Havik se arranca la cabeza y estira los brazos para mostrarla.

Apariciones de Havik 

 Mortal Kombat: Deception
 Mortal Kombat: Armageddon
 Mortal Kombat Unchained

Referencias 

Personajes de Mortal Kombat
Personajes masculinos en videojuegos

en:List of characters in the Mortal Kombat series#Havik
pt:Havik
ur:حاوئک (مارٹل کامبیٹ)